Тракия може да се отнася за:

Географски обекти 
 Тракия – историко-географска област на Балканския полуостров,
 Тракия – римска провинция,
 Тракия – село в България, община Опан, област Стара Загора,
 Тракия – административен район на град Пловдив,
 Тракия – магистрала в Южна България,

Жилищни комплекси 
 Тракия – жилищен комплекс в Пловдив,
 Тракия – жилищен комплекс в Шумен,

Организации 
 Регионална асоциация на общини „Тракия“,
 Армейско Физкултурно Дружество „Тракия“,
 Тракия – спортен клуб от град Тараклия, Молдова,
 Дружество „Тракия“ – благотворителна културно-просветна организация

Още 
 Тракия – ансамбъл от Пловдив за български народни песни и танци от Тракия,
 Договор за магистрала Тракия.